Kim Warwick e Evonne Goolagong hanno battuto in finale Jean-Claude Barclay e Françoise Dürr 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Jean-Claude Barclay /  Françoise Dürr (finale)
 Frew McMillan /  Judy Dalton (quarti di finale)

 Aleksandre Met'reveli /  Ol'ga Morozova (quarti di finale)
 Clark Graebner /  Billie Jean King (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1972